Дацко — фамилия:
 Дацко, Антон Владимирович (род. 1983) — украинский фехтовальщик.
 Дацко, Игорь (род. 1981) — латвийский футболист.
 Дацко, Кирилл Васильевич (1905—1963) — советский, американский учёный-физик, историк, публицист, политический деятель. См. также